Seznam ázerbájdžánských skladatelů klasické hudby.
 


A 
 Fikret Amirov

H 
 Uzeir Hadžibekov

K
 Kara Karajev

M
 Aziza Mustafa Zadehová
 Vagif Mustafazadeh

 
Ázerbájdžán